Nordisk jægersamvirke er en organisation, der samarbejder om at løse fælles nordiske jagtproblemer.

Se også
Danmarks Jægerforbund

Kilder/henvisninger 

Jagt
Jægersamvirke